Der Unibet World Grand Prix 2017 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 1. bis zum 7. Oktober zum 20. Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum 17. Mal das Citywest Hotel in Dublin.

Den Turniersieg sicherte sich der Nordire Daryl Gurney, der sich im Finale mit 5:4-sets gegen den Australier Simon Whitlock durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System in sets gespielt, die wiederum in einen best of five legs-Modus unterteilt waren. Dabei stieg die Anzahl der zu gewinnenden sets pro Runde an. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 3 sets. Bis zum Finale stieg der Modus auf best of 9 sets.
Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Wie im Vorjahr wurden insgesamt £ 400.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Teilnehmer 
Für den World Grand Prix 2017 waren folgende Spieler teilnahmeberechtigt (Stichtag: 11. September, nach dem German Darts Grand Prix 2017):

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, von denen die 8 Erstplatzierten gesetzt waren
 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren

PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Mark Webster
  Peter Wright
  Adrian Lewis
  Dave Chisnall
  Mensur Suljović
  Michael Smith
  Raymond van Barneveld
  Jelle Klaasen
  James Wade
  Daryl Gurney
  Kim Huybrechts
  Ian White
  Benito van de Pas
  Simon Whitlock
  Robert Thornton

Pro Tour Order of Merit
  Rob Cross
  Alan Norris
  Joe Cullen
  Mervyn King
  Gerwyn Price
  Steve Beaton
  Kyle Anderson
  Cristo Reyes
  Darren Webster
  Stephen Bunting
  Christian Kist
  John Henderson
  Justin Pipe
  Steve West
  Richard North
  Ronny Huybrechts

Setzliste

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Sender DAZN das Turnier.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 World Grand Prix bei Dartn

Einzelnachweise 

2017
Dartveranstaltung 2017
Dartwettbewerb in Dublin